Králův dub může být:
 Králův dub (Broumy) – památný strom v okrese Beroun zaniklý roku 1942
 Králův dub – místopisné jméno z Jihomoravského kraje zmíněné v historických záznamech z roku 1536